Кубок Либертадорес 2004 — 45-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Формат розыгрыша был изменён — исчез предварительный раунд между клубами Мексики и Венесуэлы, вместо 8 групп стало девять, во второй раунд стали выходить все победители групп и 5 лучших вторых мест, а четыре худших вторых места в плей-офф стали разыгрывать ещё две позиции. Победителем турнира впервые в своей истории стал «Онсе Кальдас» из Колумбии.

Первый раунд

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Отбор лучших

Этап плей-офф

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 2004 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 2004 году
Кубок Либертадорес